Sezon (1976) był 32. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 kwietnia 1976 i trwały do 17 października 1976. Tytułu nie obroniła drużyna Viking FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Lillestrøm SK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1976 w piłce nożnej
1976 w Norwegii